Le patronyme Chabot peut provenir de :
 chabot, surnom métaphorique de personne à grosse tête (comme le poisson), d'où le mot Caboche (tête) ;
 déformation de sabot, il renvoie à une profession, le sabotier (ou à une enseigne de ce nom).

Patronyme 

Familles
 Famille de Chabot
 Famille de Rohan-Chabot

Personnalités
 André Chabot (1941-), photographe, professeur de lettres, journaliste et concepteur de monuments funéraires français ;
 Arlette Chabot (1951-), journaliste française ;
 Christiane Chabot (1950-), peintre, sculptrice et photographe canadienne ;
 Clyde Chabot (1966-), femme metteur en scène, auteur de théâtre et actrice française ;
 Edmond Chabot (1874-1962), compositeur, organiste et religieux français ;
 Francine Chantereau, née Chabot (1951-), chanteuse et une choriste française ;
 François Chabot (1756-1794), révolutionnaire et homme politique français ;
 Georges-Antoine Chabot de l'Allier (1758-1819), homme politique français ;
 Georges Chabot (1890-1975), géographe français ;
 Guy Ier Chabot (1509-1584), deuxième baron de Jarnac, auteur du fameux « coup de Jarnac » ;
 Hendrik Chabot (1894-1949), peintre et sculpteur néerlandais ;
 Henri Chabot (v. 1615-1655), fils de Charles, petit-fils de Léonor, fondateur de la branche des Rohan-Chabot ;
 Léonor Chabot de Jarnac (1541-1605), troisième baron de Jarnac ;
 Léonor Chabot, dit Chabot-Charny, fils de Philippe Chabot, gouverneur de Bourgogne ;
 Louis François Jean Chabot (1757-1837), général français ;
 Louise Chabot, syndicaliste et femme politique québécoise ;
 Jacques Chabot (1953-), homme politique belge ;
 Jacques Marie de Chabot (1844-1923), général français ;
 Marcel Chabot, architecte belge, représentant de l'Art déco en Belgique ;
 Maurice de Chabot (1905-1997), général de brigade français ;
 Monique Chabot, comédienne québécoise ;
 Pascal Chabot, philosophe belge ;
 Philippe Chabot (1492-1543), amiral de France ;
 Renaud Chabot (v. 1410-1476) seigneur de Jarnac, tige de la dynastie des Chabot-Jarnac ;
 Steve Chabot (1953-), homme politique américain.
 Noé Chabot (1869-1943), prêtre catholique français, bistrotier et photographe satyrique.
 Jean-Philippe Chabot ou J. P. Chabot (1988-    ), auteur et enseignant québécois.
 Jean-Philip Chabot (1988-    ),  joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Pseudonyme 

 Chabot, le nom de résistant d'Henri Girousse alors maquis de l'Ain lors de la Seconde Guerre mondiale
 Chabot, le nom de résistant de Marc Bloch

Toponyme 

 Chabot, canton de la municipalité régionale de comté du Témiscouata, au Québec ;
 Rivière Chabot, tributaire de la rivière rivière Gatineau, dans les Laurentides, au Québec, au Canada ;
 grotte Chabot, grotte ornée du Paléolithique supérieur située sur la commune d'Aiguèze, dans le département du Gard, France.

Autres 
 Chabot, plusieurs espèces de poissons d'eau douce et de mer
 Musée Chabot, musée à Rotterdam, aux Pays-Bas, dédié au peintre néerlandais Hendrik Chabot